Брауншвейг:

Географічні об'єкти 

 Брауншвейг — місто.
 Брауншвейг — земля.
 Брауншвейг — герцогство.

Прізвище 
 Брауншвейг Рудольф Іванович (1822—1880) — подільський губернатор (1860—1864).
 Людовік-Ернст Брауншвейг-Вольфенбюттельський, Людо́вік-Е́рнст Брауншве́йг-Вольфенбю́ттельський (нім. Ludwig Ernst von Braunschweig-Wolfenbüttel, 25 вересня 1718(17180925) — 12 травня 1788) — герцог Курляндії і Семигалії (1741), фельдмаршал Священної Римської імперії (1744—1749) і голландської Республіки об'єднаних провінцій (1749—1766).
 Фердинанд Брауншвейг-Вольфенбюттельський (нім. Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel; 12 січня 1721 — 3 липня 1792) — німецький військовий діяч королівства Пруссія, генерал-фельдмаршал.
 Луїза Амалія Брауншвейг-Вольфенбюттельська, Амалія Брауншвейг-Вольфенбюттельська (нім. Luise Amalie von Braunschweig-Wolfenbüttel), (нар. 29 січня 1722 — пом. 13 січня 1780) — герцогиня Брауншвейг-Вольфенбюттельська.
 Антон-Ульріх Брауншвейг-Вольфенбюттельський — герцог Брауншвейзький, Бевернський та Люнебурзький, що походив з династії Вельфів.
 Клара Августа Брауншвейг-Вольфенбюттельська (1563—1682) — принцеса Брауншвейг-Вольфенбюттельська з дому Вельфів, донька герцога Брауншвейг-Вольфенбюттелю Авґуста Молодшого та принцеси Ангальт-Цербстської Доротеї, дружина герцога Вюртемберг-Нойнштадтського Фрідріха.
 Софія Антонія Брауншвейг-Вольфенбюттельська (* 13 або 23 січня 1724— † 17 травня 1802) — принцеса Брауншвейг-Вольфенбюттельська з роду Вельфів.
 Тереза Брауншвейг-Вольфенбюттельська (* 4 червня 1728— † 26 червня 1778) — принцеса Брауншвейг-Вольфенбюттельська з роду Вельфів.

Посилання